Ильнур Туфикович Альшин (31 августа 1993, Тюмень, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «Факел». Мастер спорта России.

Биография 
Футболом начал заниматься в 9 лет в школе «Тюмень-СДЮШОР-92», первый тренер — Виктор Николаевич Княжев. В 14 лет уехал в Новороссийск, где обучался в «Школе бразильского футбола в России» (2006—2010), был в Бразилии на стажировке. В 2010 провёл 16 матчей во втором дивизионе за «Нару-ШБФР» Наро-Фоминск.

В конце 2010 года перешёл в московский «Спартак», в молодёжном первенстве сыграл 46 матчей, серебряный (2012) и золотой (2013) призёр. Перед сезоном 2013/14 перешёл в клуб первенства ПФЛ «Факел» Воронеж, с которым в следующем сезоне вышел в ФНЛ. В декабре 2016 года перешёл в «Тосно», по итогам сезона вместе с командой вышел в премьер-лигу, где дебютировал 22 июля 2017 года в гостевом матче второго тура против «Краснодара» (0:1) — на 64-й минуте вышел на замену.

15 августа 2017 был отдан в аренду до конца сезона в курский «Авангард», в составе которого стал финалистом Кубка России 2017/18 — в решающем матче «Авангард» проиграл «Тосно» 1:2. В июле 2018 года, после расформирования «Тосно», подписал полноценный контракт с «Авангардом».

В январе 2019 на правах свободного агента подписал 1,5-летний контракт с клубом ФНЛ «Тамбов». 6 июня 2019 по обоюдному согласию расторг контракт и через несколько дней перешёл в «Балтику».

Обучался в Воронежском государственном институте физической культуры.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Авангард» (Курск)
 Финалист Кубка России: 2017/18

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Нара»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Балтика»